Alfred Ronner (1851-1901) : Peintre belge
 Alice Ronner (1857-1957) : Peintre belge
 Emma Ronner (1860-1936) : Peintre belge
 Henriëtte Ronner-Knip (1821-1909) : Peintre néerlandaise